Нью́порт — название многих городов в англоязычных странах, а также фамилия.

Топоним 
Великобритания
 Ньюпорт — город в Уэльсе.
 Ньюпорт (остров Уайт)
 Ньюпорт (Шропшир)
 Ньюпорт (Эссекс)
Ирландия
 Ньюпорт (Типперэри)
 Ньюпорт (Мейо)
Бельгия
 Ньюпорт (Западная Фландия)
США
 Ньюпорт — город в штате Арканзас.
 Ньюпорт — город в штате Вермонт.
  — город в штате Делавэр.
 Ньюпорт — город в штате Индиана.
 Ньюпорт — город в штате Кентукки.
 Ньюпорт — город в округе Вашингтон, штат Миннесота.
 Ньюпорт — деревня в округе Рок (штат Небраска).
 Ньюпорт — город в штате Нью-Гэмпшир.
 Ньюпорт — город в штате Орегон.
 Ньюпорт — город в штате Род-Айленд.
 Ньюпорт — город в штате Северная Каролина.
 Ньюпорт (округ, Род-Айленд)

Персоналии 
 Ньюпорт, Джордж (1803—1854) — английский зоолог, президент Королевского энтомологического общества Лондона.
 Ньюпорт, Кристофер (1561—1617) — английский моряк, исследователь и пират.

См. также 
 Nieuport — французская авиастроительная компания первой трети XX века.
 Ньюпорт-Бич — город в штате Калифорния.
 Ньюпорт-Ньюс